peut désigner :

Patronyme 

 Charles Boardman Hawes (1889-1923), écrivain américain ;
 Chris Boardman (né en 1968), cycliste anglais ;
 Leslie Boardman (1889-1975), nageur Australien.

Toponymes 

 Boardman, ville de Caroline du Nord ;
 Boardman, ville de l’Oregon.
 , ville de l'Ohio.
 , rivière du Michigan.
 Boardman, township de l'Iowa.
 , township du Michigan.
 , township de l'Ohio.
 , montagne de Californie.

Homonymie de localités aux États-Unis